В настоящее время в Соединённых Штатах насчитывается два административно-территориальных округа () и один приход () с названием Камерон:
 '''Камерон''' — округ в штате Пенсильвания.
 '''Камерон''' — округ в штате Техас.
 '''Камерон''' — приход в штате Луизиана.